Der SsangYong Kyron ist ein mittelgroßes Sport Utility Vehicle des südkoreanischen Automobilherstellers SsangYong. Er besitzt einen Dieselmotor mit Teilen von Mercedes-Benz mit einer Leistung von 104 kW und einem Drehmoment von 310 Nm. Sein Aussehen wurde vom MG-Designer Ken Greenley entworfen.

Ab 2007 gab es den Kyron mit dem robusten XDi270-Dieselmotor, was ihm eine Leistung von 121 kW und ein Drehmoment von 340 Nm verleiht. Beide Motoren, der XDi200 und der XDi270, sind Common-Rail-Dieselmotoren der dritten Generation. Das aufwändige Direkteinspritzsystem sorgt für Leistung und geringen Dieselverbrauch, was auch die Emissionen verringert. Diese dritte Generation der Common-Rail-Einspritzung arbeitet auf einer 32-bit-Plattform und nicht auf der 16-bit-Plattform der zweiten Generation.

Der Kyron hat die Verkaufserwartungen übertroffen. Auch in Europa war er erfolgreich, besonders in Italien. In China wurde das Modell in modifizierter Form als Roewe W5 gebaut.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2005 und 2010 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.581 Kyron neu zugelassen worden. Mit 1.171 Einheiten war 2006 das mit Abstand erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kyron
Sport Utility Vehicle
Kombi